Феска:

 Феска — головной убор в Османской империи, государствах и странах северной Африки.
 Ф. Э. Феска — фамилия немецкого скрипача и композитора.